Sackmesser ist

 generell die Schweizer Bezeichnung für ein Taschenmesser
 die Schweizer Bezeichnung für das Schweizer Taschenmesser, siehe Schweizer Taschenmesser